Příjmení Kuhl nosí více významných osobností:

 Annika Kuhl (* 1992) – německá herečka
 Heinrich Kuhl (1797–1821) – německý přírodovědec a zoolog
 Marie Kuhlová-Jelínková (1862–1951) – moravská hudební pedagožka a klavíristka

Externí odkazy